Лига Ирландии 1942/1943 () — 22-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Юнайтед» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1942/1943
Ирландия
Ирландия
1942 год в Ирландии
1943 год в Ирландии